Беле:

Топоним 
 Беле — село в Улаганском районе Республики Алтай.
 Белё — озеро в центральной части Хакасии.
 Беле Хайха — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.
 Беле-Кушальское — село в Калининском районе Тверской области.

Фамилия 
 Беле, Шарль (1826—1874) — французский археолог и государственный деятель.
 Беле, Петра (род. 1969) — немецкая биатлонистка, олимпийская чемпионка.

См. также 
 Белле (значения)